Jean Janssens (1944-), footballeur belge ; 
 Jean Janssens, coureur cycliste belge.